Taisuke Muramatsu (Yaizu, 16 de dezembro de 1989) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Shimizu S-Pulse.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shonan Bellmare
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Futebolistas do Shimizu S-Pulse